Antoni Tyzenhauz (1733–1785) – podskarbi nadworny litewski, starosta grodzieński
 Antoni Tyzenhauz (1756–1816) – prezydent Wilna, generał Wielkiego Księstwa Litewskiego, chorąży wileński, starosta rohaczewski